Klokov se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Mikhail Vasilevich Klokov
 Michail Vasiljevich Mikhail Vasilevich Klokov